Arzano (Italië)
 Arzano (Frankrijk)
 Kanton Arzano